Электрогорск:

 Электрогорск — город областного подчинения в Московской области России.
 Электрогорск — железнодорожная станция Горьковского направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.